Jméno a příjmení Petr Fořt má více nositelů:

 RNDr. Petr Fořt (dietolog) (* 1946) – výživový poradce
 Petr Fořt (manažer) – český hudební manažer
 Petr Fořt (výtvarník) – výtvarník